Spadafora est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Spadafora, une commune italienne de la province de Messine, dans la région Sicile.

Patronymes 
Spadafora est un patronyme italien notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Bartolomeo Spadafora (mort en 1566), noble sicilien ;
 , historien américain ;
 Dominique Spadafora (1450-1521), prêtre dominicain sicilien, béatifié en 1921 ; 
 Francesco Spadafora (1913–1997), prêtre, bibliste, exégète et écrivain italien ;
 Hugo Spadafora (1940–1985), physicien et activiste italo-panaméen ;
 Marina Spadafora (née en 1959), styliste italienne ;
 Paul Spadafora (né en 1975), boxeur américain.

 Joseph Isaac Spadafora Whitaker (1850–1936), ornithologue, archéologue et sportif anglo-sicilien.

Étymologie 
Répandu en Calabre, principalement dans la province de Cosenza, Spadafora (variante : Spatafora) est un nom de famille italien dérivé du grec spathophoros, signifiant « celui qui porte la spatha ».

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien